As eleições presidenciais portuguesas de 2021 realizaram-se a 24 de janeiro de 2021, para eleger o presidente da República de Portugal nos cinco anos seguintes. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito na primeira volta com 60,7% dos votos válidos, tornando-se o primeiro candidato presidencial a vencer em todos os concelhos do país.

A Constituição e a lei eleitoral exigem que tanto a primeira volta como a segunda da eleição tenham lugar nos 60 dias anteriores ao termo do mandato do atual titular (que terminou a 9 de março de 2021) ou nos 60 dias seguintes à vacatura do cargo e, ainda, que, no caso de haver segunda volta, esta se realize três semanas após a primeira. Assim, em linha com a tradição portuguesa de as eleições se realizarem ao domingo e antes do término do mandato corrente, as eleições foram fixadas pelo presidente cessante para 24 de janeiro de 2021.

A campanha eleitoral e as eleições ficam marcadas pela pandemia de COVID-19 em Portugal. Foram várias as iniciativas vindas não só do Governo de Portugal como dos próprios candidatos presidenciais, para os portugueses requererem o voto antecipado, o que fez com que tenham sido inscritos 246 880 eleitores para dia 17 de janeiro de 2021.

A participação geral foi de 39,5% dos eleitores, uma queda de 9 pontos percentuais face ao pleito anterior, um resultado fruto em parte do registo automático de mais de um milhão de eleitores que residiam no exterior. No território nacional, a participação foi de 45,4%, uma queda de 4,6 pontos percentuais em relação a 2016, configurando a menor redução na participação do eleitorado numa eleição que resultou na reeleição do presidente desde 1980.

História 
Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito, em 24 de janeiro de 2016, com 52% dos votos na primeira volta numas eleições com 51,3% de abstenção. Tomou posse perante a Assembleia da República  em 9 de março de 2016.

Sistema eleitoral 
De acordo com a lei portuguesa, o candidato deve receber a maioria absoluta dos votos (50% mais um voto) para ser eleito. Se nenhum candidato alcançar a maioria na primeira volta, deve ser realizada uma segunda volta, entre os dois candidatos que receberam mais votos na primeira.

Para se candidatar, cada candidato deve reunir 7500 assinaturas de apoio um mês antes da eleição (24 de dezembro de 2020) e submetê-las ao Tribunal Constitucional de Portugal. Em seguida, o Tribunal Constitucional deve verificar se as candidaturas apresentadas cumprem os requisitos para se submeterem à votação. Das candidaturas anunciadas e submetidas, sete cumpriram os requisitos para ir a votos.

Candidatos

Candidaturas admitidas 
(por ordem de aparição no boletim de voto, sorteada pelo Tribunal Constitucional)

Candidaturas rejeitadas 
(candidaturas não admitidas pelo Tribunal Constitucional por incumprimento dos requisitos legais aplicáveis)

Candidaturas não concretizadas 
(candidaturas que, uma vez anunciadas, foram retiradas pelo próprio candidato antes de serem formalizadas junto do TC)

Debates eleitorais

Audiências dos debates das Presidenciais 
(pelo número maior de telespectadores)

Sondagens de opinião

Sondagens eleitorais 
A tabela abaixo lista a evolução das intenções de voto nos diferentes candidatos.

Classificações de aprovação 
A tabela abaixo lista a evolução da opinião pública sobre o desempenho do presidente em exercício.

Sondagens à boca das urnas

Afluência

Resultados oficiais

Participação

Resultados por concelho

Resultados por círculo eleitoral

Açores

Aveiro

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Guarda

Leiria

Lisboa

Madeira

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Estrangeiro

Veja também 
 Presidente de Portugal
 Política de Portugal

Ligações externas 
 Site de resultados oficiais, Ministério da Justiça Português
 Comissão Eleitoral Portuguesa
 ERC - Publicação oficial de pesquisas

2021